Баллерини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1973) — итальянский мотогонщик.
  (1805 – 1881) — итальянский иезуитский богослов.
  (1857 –1902)  — аргентинский художник.
 Баллерини, Давиде (род. 1994) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (род. 1970) — американский актёр.
  (1964 – 2010) — итальянский велогонщик.
  (род. 1940) — итальянский поэт.
 Баллерини, Келси (Kelsea Ballerini) (род. 1993) — американская певица-кантри.
  (1814 — 1897) — итальянский католический архиепископ.
  (1814 — 1897) — итальянские католические теологи.
  (род. 1984) — итальянская телеведущая.
  (1911 — 1944) — итальянский партизан.
  (1901 — 1955) — итальянский режиссёр и сценарист.